Каталина Гонзалез има више значења:

 Каталина Гонзалез, Лома де Сан Исидро (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Каталина Гонзалез (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику